Csehország
 Částkov, település a Tachovi járásban
 Částkov, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Částkov, Žumberk településrésze a Chrudimi járásban
 Částkov, Petrovice u Sušice településrésze a Klatovyi járásban
 Horní Částkov, Habartov településrésze a Sokolovi járásban